Biografies:
 Alexander Fleming, investigador reconegut per haver descobert la penicil·lina.
 Arthur Fleming Andrews (Muncie, Indiana, 1876 – Long Beach, Califòrnia, 1930), ciclista.
  Ian Lancaster Fleming, escriptor britànic
 Ian Fleming (químic), químic orgànic
 Klaus Fleming (1535 - 1597), noble finlandès, administrador dels reis suecs.
 Renée Fleming (Indiana, Pennsilvània, 1959), cantant estatunidenca.
 Rhonda Fleming (1923, Hollywood), actriu de cinema californiana.
 Victor Fleming (La Cañada, Califòrnia, 1889 - Cottonwood, Arizona, 1949), director de cinema estatunidenc.
 Williamina Fleming (1857, Dundee, Escòcia - 1911, Boston, Massachusetts) astrònom americana d'origen escocès.
 Geografia: Fleming (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.